Lafond oder LaFond ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Lafond (* 1961), französischer Rugby-Union-Spieler
 Joseph-Aignan Sigaud de Lafond (1730–1810), französischer Physiker und Mediziner

 Philip Lafond (* 1961), kanadischer Wrestler
 Thea LaFond (* 1994), dominicanische Hoch- und Dreispringerin 

Siehe auch:

 Lafond Bay, Bucht an der Westküste des Grahamlands, Antarktika